Антоново — топоним:

Белоруссия 
Брестская область
 Антоново — деревня в Барановичском районе.
 Антоново — деревня в Малоритском районе.
Витебская область
 Антоново — деревня в Друевском сельсовете Браславского района.
 Антоново — хутор в Друйском сельсовете Браславского района.
 Антоново — деревня в Тетерковском сельсовете Браславского района.
 Антоново — деревня в Верхнедвинском районе.
 Антоново — хутор в Миорском районе.
 Антоново — деревня в Горбачевском сельсовете Россонского района.
 Антоново — деревня в Заборском сельсовете Россонского района.
 Антоново — деревня в Толочинском районе.
 Антоново — деревня в Шарковщинском районе.
Гродненская область
 Антоново — хутор в Вороновском районе.
 Антоново — деревня в Ошмянском районе.
Минская область
 Антоново — деревня в Мядельском районе.
 Антоново — деревня в Шацком сельсовете Пуховичского района.
 Антоново — деревня в Новоселковском сельсовете Пуховичского района — географический центр Европы (по одой из версий).
 Антоново — деревня в Узденском районе.

Болгария 
 Антоново — город в Тырговиштской области.
 Антоново — община в Тырговиштской области.

Казахстан 
 Антоново — село, старое название аула Атамекен (до 1994 года), Акжайыкский район, Западно-Казахстанская область.

Россия 
Вологодская область
 Антоново — деревня в Бабушкинском районе
 Антоново — деревня в Белозерском районе
 Антоново — деревня в Великоустюгском районе
 Антоново — деревня в Вытегорском районе
 Антоново — деревня в Кубенском сельском поселении Вологодского района
 Антоново — деревня в Новленском сельском поселении Вологодского района
 Антоново — деревня в Устюженском районе
 Антоново — деревня в Череповецком районе
Ивановская область
 Антоново — деревня в Приволжском районе.
Калининградская область
 Антоново — посёлок в Правдинском районе.
Калужская область
 Антоново — деревня в Дзержинском районе.
Кемеровская область
 Антоново — деревня в Тисульском районе.
Костромская область
 Антоново — деревня в Вохомском районе.
 Антоново — деревня в Островском районе.
Марий Эл
 Антоново — деревня в Сернурском районе.
Московская область
 Антоново — деревня в Можайском районе.
 Антоново — деревня в Раменском районе.
 Антоново — деревня в Сергиево-Посадском районе.
 Антоново — прежнее название посёлка Всеволодово в городском округе Электросталь.
Нижегородская область
 Антоново — село в Спасском районе.
Новосибирская область
 Антоново — село в Ордынском районе.
Пермский край
 Антоново — деревня в Нытвенском районе.
Псковская область
 Антоново — деревня в Бежаницком районе.
 Антоново — деревня в Опочецком районе.
 Антоново — деревня в Палкинском районе.
 Антоново — деревня в Пушкиногорском районе.
 Антоново — деревня в Пыталовском районе.
Рязанская область
 Антоново — деревня в Касимовском районе.
 Антоново — село в Чучковском районе.
Свердловская область
 Антоново — село в Артёмовском городском округе
Тверская область
 Антоново — деревня в Андреапольском районе.
 Антоново — деревня в Западнодвинском районе.
 Антоново — деревня в Калининском районе.
 Антоново — деревня в Лесном районе.
 Антоново — деревня в Осташковском районе.
 Антоново — деревня в Ржевском районе.
 Антоново — деревня в Старицком районе.
Ярославская область
 Антоново — деревня в Большесельском районе.
 Антоново — деревня в Даниловском районе, входит в состав Даниловского сельского поселения. Ранее входила в Покровский сельский округ.
 Антоново — деревня в Даниловском районе, входит в состав Дмитриевского сельского поселения.
 Антоново — деревня в Любимском районе.
 Антоново — деревня в Некрасовском районе.
 Антоново — деревня в Каменниковском сельском поселении Рыбинского района, находится на Юршинском острове.
 Антоново — деревня в Огарковском сельском поселении Рыбинского района.
 Антоново — деревня в Октябрьском сельском поселении Рыбинского района.

Украина 
 Антоново — село в Братском районе Николаевской области

Другое 
 Антоново — озеро в Лужском районе Ленинградской области
 Антоново — микрорайон Антониева монастыря в Великом Новгороде.
 Антоново болото — болото в в Родниковском районе Ивановской области

См. также